Моника Вити (; Рим, 3. новембар 1931 — Рим, 2. фебруар 2022), рођена као Марија Лујза Чечарели (), била је италијанска филмска глумица.

Филмографија 

|-
| 1954. || || -{Ridere! Ridere! Ridere!}- || ||
|-
| 1954. || || -{Una Pelliccia di visone}- || ||
|-
| 1955. || || -{Adriana Lecouvreur}- || ||
|-
| 1958. || || -{Le Dritte}- || ||
|-
| 1960. || || -{L'Avventura}- || ||
|-
| 1961. || || -{La Notte}- || ||
|-
| 1961. || || -{Accattone}- || ||
|-
| 1962. || || -{L'Eclisse}- || ||
|-
| 1962. || || -{Les Quatre vérités}- || ||
|-
| 1963. || || -{Château en Suède}- || ||
|-
| 1963. || || -{Follie d'estate}- || ||
|-
| 1963. || || -{Dragées au poivre}- || ||
|-
| 1964. || || -{Alta infedeltà}- || ||
|-
| 1964. || || -{Il Deserto rosso}- || ||
|-
| 1964. || || -{Il Disco volante}- || ||
|-
| 1965. || || -{Le Bambole}- || ||
|-
| 1966. || || -{Le Fate}- || ||
|-
| 1966. || Модести Блејз || -{Modesty Blaise}- || || 
|-
| 1968. || || -{La Ragazza con la pistola}- || ||
|-
| 1968. || || -{La Femme écarlate}- || ||
|-
| 1969. || || -{Amore mio aiutami}- || ||
|-
| 1970. || || -{Ninì Tirabusciò: la donna che inventò la mossa}- || ||
|-
| 1970. || || -{Le Coppie}- || ||
|-
| 1970. || || -{La Pacifista}- || ||
|-
| 1971. || || -{La Supertestimone}- || ||
|-
| 1972. || || -{Teresa la ladra}- || ||
|-
| 1973. || || -{La Tosca}- || ||
|-
| 1973. || || -{Polvere di stelle}- || ||
|-
| 1974. || || -{Le Fantôme de la liberté}- || ||
|-
| 1975. || || -{L'Anatra all'arancia}- || ||
|-
| 1975. || || -{Qui comincia l'avventura}- || ||
|-
| 1976. || || -{Basta che non si sappia in giro!}- || ||
|-
| 1977. || || -{Mimì Bluette ... fiore del mio giardino}- || ||
|-
| 1977. || || -{L'Altra metà del cielo}- || ||
|-
| 1978. || || -{Per vivere meglio, divertitevi con noi}- || ||
|-
| 1978. || || -{La Raison d'état}- || ||
|-
| 1979. || || -{Letti selvaggi}- || ||
|-
| 1979. || || -{Amori miei}- || ||
|-
| 1980. || || -{Il Tango della gelosia}- || ||
|-
| 1980. || || -{Non ti conosco più amore}- || ||
|-
| 1981. || || -{Camera d'albergo}- || ||
|-
| 1981. || || -{Il Mistero di Oberwald}- || ||
|-
| 1982. || || -{Io so che tu sai che io so}- || ||
|-
| 1982. || || -{Scusa se è poco}- || ||
|-
| 1983. || || -{Flirt}- || ||
|-
| 1986. || || -{Francesca è mia}- || ||
|-
| 1989. || || -{Scandalo segreto}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1931.
Умрли 2022.
Италијанске глумице

Људи под псеудонимом